Luizão  – pseudonimo di Luiz Carlos Bombonato Goulart, ex calciatore brasiliano (n. 1975)
 Luizão  – pseudonimo di Luiz Carlos Nascimento Júnior, calciatore brasiliano (n. 1987)
 Luizão  – pseudonimo di Walter Luiz Silva de Araújo, calciatore brasiliano (n. 1990)
 Luizão  – pseudonimo di Luiz Gustavo Novaes Palhares, calciatore brasiliano (n. 1998)
 Luizão – pseudonimo di Luiz Gustavo Oliveira da Silva, calciatore brasiliano (n. 2002)